Филипсбург:

 Филипсбург — крепость на р. Рейн
 Филипсбург — административный центр Синт-Маартена.